Мустафа́ Юсу́пов
 Мустафа Юсупов (XVIII век) — татарский мулла, депутат Свияжского уезда в комиссии о сочинении проекта Нового Уложения 1767 года.
 Мустафа Гуруглиевич Юсупов (род. 1995) — киргизский футболист, защитник клуба «Дордой» и сборной Киргизии.